

Cinema 
 Finch - film del 2021 diretto da Miguel Sapochnik

Musica 
 Finch – gruppo musicale statunitense
 Finch – EP dei Finch del 2008

Letteratura 
 Finch – romanzo di Jeff VanderMeer del 2009

Persone 
 Anne Finch (1861-1720) – poetessa britannica
 Chris Finch (1969) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 David Finch (1972) – fumettista canadese
 Flora Finch (1867-1940) – attrice inglese
 John Finch (1584-1660) – politico inglese 
 Jon Finch (1941-2012) – attore cinematografico e teatrale britannico
 Ken Finch (1936) – cestista australiano
 Larry Finch (1951-2011) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Lester Finch (1909-1995) – calciatore inglese 
 Peter Finch (1916-1977) – attore australiano
 Rachael Finch (1988) – modella australiana, di origini ucraine

Trasporti 
 Finch – stazione della metropolitana di Toronto